Чемпіонат Шотландії з футболу 1924—1925 — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Шотландії, що стартував 16 серпня 1924 та фінішував 25 квітня 1925. Це 35-й сезон чемпіонату Шотландії. Свій чотирнадцятий титул чемпіона здобув «Рейнджерс».

Підсумкова таблиця

Див. також 
 Олд Фірм

Посилання 
 Чемпіонат Шотландії на wildstat 
 Чемпіонат Шотландії в базі даних Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

1925
Шотландія
Шотландія